

Адміністративні одиниці 

 Ольгін — провінція республіки Куба.
 Ольгін — столиця провінції Ольгін.

Видатні діячі 

 Хорхе Ольгін (*1952) — аргентинський футболіст, чемпіон світу.
 Ольгіна Ольга Миколаївна (1867—1925) — оперна співачка (драматичне сопрано).
 Ольга Ольгіна (1904—1979) — польська оперна співачка (колоратурне сопрано), викладачка, професор, педагог, пропагандистка музичної культури.
 Дієго Гонсалес Ольгін (; 1560-1618) — іспанський священик, єзуїт, лінгвіст-дослідник мови кечуа колоніальної епохи Перу.